Die US Open 2016 im Badminton fanden vom 5. bis zum 10. Juli 2016 in Los Angeles statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
  Marc Zwiebler (zurückgezogen)
  Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
  Ajay Jayaram (Halbfinale)
  H. S. Prannoy (3. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
  Nguyễn Tiến Minh (zurückgezogen)
  Pablo Abián (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Kirsty Gilmour (zurückgezogen)
  Michelle Li (Halbfinale)
  Yui Hashimoto (Viertelfinale)
  Kaori Imabeppu (2. Runde)
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Iris Wang (1. Runde)
 Linda Zechiri (Halbfinale)
 Aya Ohori (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
 Adam Cwalina / Przemysław Wacha (Halbfinale)
 Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (zurückgezogen)
 Eva Lee / Paula Obanana (Halbfinale)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Viertelfinale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
 Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba (Finale)
 Phillip Chew / Jamie Subandhi (Viertelfinale)
 Robin Middleton / Leanne Choo (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2016
BWF Grand Prix 2016
Badmintonwettbewerb in Los Angeles